BMK Group – azienda tedesca
 BMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Borkum (Germania)
 BMK – bimbominkia nel gergo di Internet